Ла-Вуавр — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Ла-Вуавр — коммуна во Франции, департамент Вогезы